

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dąbrowa Mała – część miasta Woźniki
 Dąbrowa Mała – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Rojewo
 Dąbrowa Mała – część wsi Dąbrowa Duża w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin

Zobacz też 
 Dąbrowa Duża